Russisch basketbalteam (mannen)
 Russisch basketbalteam (vrouwen)